Hipnos — deus grego do sono
Hypnos (Saint Seiya) — personagem de Saint Seiya (Os Cavaleiros do Zodíaco)

Desambiguação